Use Once and Destroy é o primeiro lançamento da banda de heavy metal, Superjoint Ritual.
Foi gravado no celeiro do vocalista Phil Anselmo que foi transformado em estúdio de gravação em Louisiana. A guitarra e o baixo foram gravados pelo amigo de Phil Anselmo, da banda Eyehategod, chamado Jimmy Bower. A bateria ficou ao encargo de Joe Fazzio. Para a turnê, Superjoint Ritual recrutou para o baixo Hank Williams III. Anselmo não queria tocar baixo ao vivo, porque ele queria focar, principalmente, em cantar. Use Once and Destroy tem uma abordagem um pouco diferente para a música do que o trabalho do Pantera, a banda mais famosa de Phil Anselmo.

Re-lançado em 2006 pela Sanctuary / Mayan Records, essa versão tem faixas bônus.

Clipes 
"Fuck Your Enemy" teve um videoclipe, dirigido por Jim Van Bebber. Com sua curta duração, a canção, tem muito de airplay. O clipe em preto e branco começa com uma porta com uma placa em que se lê "Hippies usem a porta ao lado." Em seguida, ele apresenta a banda tocando em uma pequena sala, com suas paredes cobertas de cartazes de música e logotipos. Então rápidas imagens da banda, tocando air guitar e bateria antes de mudar para o real desempenho dos instrumentos nas imagens. O título da canção foi censurado como "F*** Your Enemy".

Lista de faixas 
 "Oblivious Maximus" - 2:33
 "It Takes No Guts" - 2:06
 "Everyone Hates Everyone" - 3:49
 "The Introvert" - 3:46
 "The Alcoholik" - 2:30
 "Fuck Your Enemy" - 1:40
 "4 Songs" - 6:18
 "Messages" - 2:01
 "All of Our Lives Will Get Tried" - 3:21
 "Antifaith" - 2:14
 "Ozena" - 3:56
 "Drug Your Love" - 2:51
 "Haunted Hated" - 2:40
 "Stupid, Stupid Man" - 2:33
 "Creepy Crawl" - 1:54
 "Superjoint Ritual" - 6:34

Pessoal

Superjoint Ritual 
 Phil Anselmo - Voz, Guitarra, Baixo
 Jimmy Bower - Guitarras, Baixo
 Joe Fazzio - Bateria

Produção 
 Dave Fortman - Engenharia, Mixagem, Produtor
 Marca Casselman - Masterização
 Joe Fazzio - Obras De Arte, Design
 Keith Neltner - Design
 Neil Zlozower - Fotografia

Referências 

Álbuns de estreia de 2002